Геннадий Васильевич Зарапин — первый секретарь Калужского обкома КПСС в 1991 году, последний советский глава Калужской области.

Политическая карьера
17 августа 1991 года Валерий  Сударенков сложил с себя полномочия первого секретаря Калужского обкома КПСС. В тот же день состоялись выборы. В споре двоих кандидатов победил Геннадий Зарапин, ранее занимавший пост второго секретаря обкома, который разгромил Геннадия  Скляра  (68:29), несмотря на то, что кандидатура Скляра была поддержана самим Сударенковым.

18 августа 1991 года началось  ГКЧП. На следующий день Зарапин приступил к своим обязанностям. 23 августа 1991 года деятельность КП РСФСР (КПСС) приостановлена, а 6 ноября того же года запрещена.

В 2000-е годы Геннадий Зарапин возглавлял Калужский региональный филиал Россельхозбанка.

Литература 
 Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Ю. В. Горячев. М., 2005.
 И.П. Осадчий. Драматические страницы истории (2003)
  C.О. Фадеев.  Мы выжили в эпоху перемен! (2018)

Ссылки 
  Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991/Калужский областной комитет ВКП(б) — КПСС
 Геннадий Зарапин // АЙК Обнинск
 20 лет путчу: ГКЧП по-калужски

Первые секретари Калужского обкома КПСС
Банкиры России